Inverse peut désigner :

En mathématiques 
l'inverse d'un nombre, ou plus généralement, d'un élément inversible d'un anneau : par exemple une matrice inverse
la fonction inverse qui, à tout nombre réel non nul, associe son inverse
la notion plus générale d'élément symétrique d'un élément dans un groupe, ou de symétriques à gauche ou à droite de certains éléments d'un magma unifère
la réciproque d'une bijection entre deux ensembles, ou plus généralement un isomorphisme réciproque entre deux structures, en particulier
dans un groupoïde vu comme catégorie
dans des théorèmes d'inversion comme le théorème d'inversion locale ou le théorème d'inversion de Lagrange
certaines extensions des notions précédentes :
matrice ou application linéaire pseudo-inverse et inverse généralisé
pseudoinverses (ou « inverses faibles » ) et inverses dans un demi-groupe

Ailleurs

Voir aussi 
Inversion